Refuge 
(aus lat. refugium) ist französisch bzw. englisch für einen Rückzugsraum oder Zufluchtsort, insbesondere:
 ein Refugium
 einen Refugialraum
 eine Schutzhütte

In der Geschichtswissenschaft bezeichnet Refuge einen Abschnitt in der Geschichte der Hugenotten; siehe Refuge (Hugenotten). 

In Großbritannien ist Refuge der Name einer Wohlfahrtsorganisation für weibliche Opfer häuslicher Gewalt, abgeleitet von Women's refuge (Frauenhaus).

Filme und Serien:
 Le Refuge, ein französischer Spielfilm von 2009 
 Refuge, ein Dokumentarfilm über Tibet von 2006 (Regie: John Halpern)
 die letzten zwei Folgen der 9. Staffel von Law & Order sowie eine Folge der 2. Staffel aus der Serie Outer Limits heißen ebenfalls Refuge. 

Musik:
 Refuge (Band)
 Refuge ist der Titel einer EP der Band Rage von 1994.
 Refuge ist das 20. Album des irischen Folksänger Luka Bloom von 2017.

Sonstiges:
 Refuge Islands, Inselgruppe vor der Fallières-Küste, Grahamland, Antarktika